Цзичжоу (Тяньцзинь) (蓟州) — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР).
 Цзичжоу (Хэншуй) (冀州) — район городского подчинения городского округа Хэншуй провинции Хэбэй (КНР).
 Цзичжоу (Цзиань) (吉州) — район городского подчинения городского округа Цзиань провинции Цзянси (КНР).